DNR:
 Department of Natural Resources — департамент природопользования.
 Dreams Not Reality — итальянская рок-группа.

См. также 
 Донецкая Народная Республика — историческое государственное образование на международно-признанной территории Украины, существовавшее в 2014—2022 годах, а также субъект России, образованный в результате аннексии международно-признанной территории Украины в 2022 году.